Webb est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alan Webb (1906-1982), acteur britannique (anglais) ;
 Alan Webb (1983-), athlète américain ;
 Alex Webb (1952-), photographe américain ;
 Alexander S. Webb (1835-1911), général américain ;
 Ameer Webb (1991-), athlète américain ;
 Andy Webb (1961-), dirigeant britannique du sport automobile ;
 Aston Webb (1849-1930), architecte anglais ;
 Beatrice Potter Webb (1858-1943), économiste et sociologue anglaise ;
 Boogie Bill Webb (1924-1990), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Brandon Webb (1979-), joueur américain de baseball ;
 Brent Webb (1980-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Catherine Webb (1986-), romancière anglaise de fantasy et de science-fiction ;
 
 Charley Webb (1988-), actrice anglaise ;
 Chick Webb (1905-1939), batteur et chef d'orchestre américain ;
 Chloe Webb (1956-), actrice américaine ;
 Clifton Webb (1889-1966), acteur américain ;
 
 
 Delbert E. Webb (1899-1974), entrepreneur américain ;
 Elven Webb (1910-1979), directeur artistique britannique (anglais) ;
 Ernest Webb (1874-1937), athlète anglais ;
 Freddie Webb (1942-), joueur, entraîneur de basket-ball, politicien, acteur et animateur de radio philippin ;
 Gary Webb (1955-2004), journaliste américain ;
 George James Webb (1803-1887), chef d'orchestre, éditeur, pédagogue et compositeur anglo-américain ;
 Graham Webb (1944-2017), coureur cycliste anglais ;
  (1852-1900), administrateur de chemins de fer américain ;
 Haley Webb (1985-), actrice américaine ;
 Harri Webb (1920-1994), poète gallois ;
 Harry S. Webb (1892-1959), producteur et réalisateur américain ;
 Hollie Webb (1990-), joueuse de hockey sur gazon anglaise ;
 Howard Webb (1971-), arbitre international anglais de football ;
 Ira S. Webb (1899-1971), directeur artistique, chef décorateur, scénariste et producteur américain ;
 Jack Webb (1916-2008), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Jack Webb (1920-1982), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 
 James Baldwin-Webb (1894-1940), homme politique britannique ;
 Jamie Webb (1994-), athlète britannique ;
 Jeff Webb (1948-), joueur de basket-ball américain ;
 Jeffrey Webb (1964-), homme d'affaires caïmanais ;
 Jeremy Webb, réalisateur de télévision britannique ;
 J'Marcus Webb (1988-), joueur américain de football américain ;
 
 John Webb (), homme politique anglais ;
 Jonathan Webb (1963-), joueur de rugby à XV anglais ;
 Karen Webb (1971-), animatrice de télévision, journaliste et écrivaine allemande ;
 Karrie Webb (1974-), golfeuse australienne ;
 Kate Webb (1943-2007), journaliste et grand reporter néo-zélandaise ;
 
 Kenneth S. Webb (1892-1966), réalisateur, scénariste et compositeur américain ;
 Marc Webb (1974-), réalisateur américain ;
 Marcus Webb (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 Marilynn Webb (1937-2021), artiste peintre et graveuse néo-zélandaise ;
 Mary Webb (1881-1927), romancière anglaise ;
 Matthew Webb (1848-1883), personnalité anglaise,  à avoir traversé la manche à la nage ;
 Maynard Webb (1955-), homme d'affaires américain ; 
 Mike Webb (1979-), joueur de rugby à XV canadien ;
 Millard Webb (1893-1935), scénariste et réalisateur américain ;
 Morgan Webb (1978-), animatrice de télévision et productrice de jeu vidéo américaine ;
 Neil Webb (1963-), footballeur anglais ;
 Oliver Webb (1991-), pilote automobile britannique ;
 Paul Webb (1962-), musicien anglais ;
 Philip Barker Webb (1793-1854), botaniste anglais ;
 Philip Carteret Webb (1702-1770), avocat anglais ;
 Philip Webb (1831-1915), architecte anglais ;
 Richard Wilson Webb (1901-1965), pseudonyme d'écrivains américains membres du duo « Patrick Quentin » ;
 
 Richard Webb (1915-1993), acteur américain ;
 Richmond Webb (1967-), joueur américain de football américain ;
 Robert Webb (1972-), humoriste, acteur et écrivain britannique ;
 Robert D. Webb (1903-1990), réalisateur américain ;
  (1927-), herpétologiste américain ;
 Roger Webb (1934-2002), compositeur anglais ;
 Roy Webb (1888-1982), compositeur américain de musiques de films ;
 Russell Webb (1958-), musicien écossais ;
 Ryan Webb (1986-), joueur américain de baseball ;
 Sam Webb (1945-), homme politique américain ;
 Sarah Webb (1977-), skipper anglaise ;
 Shaun Webb (1981-), joueur de rugby à XV japonais d'origine néo-zélandaise ;
 Sidney Webb (1859-1947), économiste anglais ;
 Spud Webb (1963-), joueur de basket-ball américain ;
 Stan Webb (1946-), musicien britannique ;
 Stephen Webb (1963-), physicien britannique ;
 Steve Webb (1975-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Steve Webb (1965-), homme politique britannique ;
 Thomas Smith Webb (1771-1819), franc-maçon et auteur américain ;
 , astronome anglais ;
 Todd Webb (1905-2000), photographe américain ;
 Tyler Webb (1990-), joueur de baseball américain ;
 Veronica Webb (1965-), mannequin américain ;
 Violet Webb (1915-1999), athlète anglaise.

Pseudonyme 

 Anthony Webb, pseudonyme de Norman Scarlyn Wilson (1901-1996), auteur britannique de roman policier ;
 Dominique Webb (1941-2019), illusionniste français ;
 Lizbeth Webb, pseudonyme d'Élizabeth Sandra Holton (1926-2013), chanteuse soprano et actrice de théâtre anglaise.

Toponymes

États-Unis  
 Webb, ville en Alabama ;
 Webb, ville en Iowa ;
 Webb, ville du Mississippi ;
 Webb, ville dans l’État de New York ;
 Webb Air Force Base, base aérienne située à Big Spring au Texas ;
 Webb Field, aéroport régional situé à Texarkana dans l'Arkansas.

Australie  
 Pont Webb, un pont de Melbourne.

Autres 
 (3041) Webb, un astéroïde
 James Webb Space Telescope, un télescope spatial de la NASA, de l'ESA et de l'ASC.
 Webb and Knapp (1922-1965), ancienne entreprise immobilière américaine

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais